Sameh Derbali, né le  à Jilma, est un footballeur tunisien évoluant au poste d'arrière droit entre 2006 et 2022. Il est le cousin de Zied Derbali.

Biographie

Statistiques détaillées

Palmarès

Espérance sportive de Tunis 
 Championnat de Tunisie (9) : 
 2009, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022
 Coupe de Tunisie (4) : 
 2007, 2008, 2011 et 2016
 Ligue des champions de la CAF (3) : 
 2011, 2018 et 2019
 Ligue des champions arabes (2) :
 2009 et 2017
 Coupe nord-africaine des vainqueurs de coupe (1) :
 2008
 Supercoupe de Tunisie (2) :
 2019 et 2020

Olympique de Béja 
 Coupe de Tunisie (1) : 
 2010

Références

Liens externes 

Footballeur international tunisien
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Joueur de l'Olympique de Béja
Naissance en novembre 1986